Марсель Пишон (, 1921 — 1954) — французский .

Биография  
Марсель Пишон родился в 1921 году. 

Пишон занимался изучением растений семейства Кутровые. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Марсель Пишон умер в 1954 году.

Научная деятельность 
Марсель Пишон специализировался на водорослях и на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1948. Classification des apocynacées. 1. Carissées et ambelaniées.
 1948. Classification des apocynacées: IX. Rauvolfiées, alstoniées, allamandées et tabernémontanoïdées.
 1950. Classification des apocynacées. 25. Échitoïdées et supplément aux pluméroïdées.
 1953. Monographie des landolphiées: Classification des apocynacées, XXXV.

Примечания

Литература 
 Humbert, J-H; Léandri, J-D. 1955. Marcel Pichon, 1921 — 1954. Taxon 4 (1) : 1—2.
 Jaussaud, P; ÉR Brygoo. 2004. Du Jardin au Muséum en 516 biographies, Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 2004, 630 pp.